Droga krajowa nr 48 (Czechy)
 Droga krajowa nr 48 (Polska)
 Droga krajowa nr 48 (Węgry)